Скороходовский поселковый совет () — входит в состав
Чутовского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Скороходово.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Скороходово
 с. Кохановка 
 с. Павловка 
 с. Степановка 
 с. Шевченковка

Примечания